Села:
 Шевченки — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Шевченки — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада (до 2020 року — Козельщинський район)
 Шевченки — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 року — Лохвицький район)
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада